Oasiseu é um filme de drama sul-coreano de 2002 dirigido e escrito por Lee Chang-dong. 

Foi selecionado como representante da Coreia do Sul à edição do Oscar 2003, organizada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

Elenco 
Sol Kyung-gu
Moon So-ri

Filmes de drama romântico da Coreia do Sul
Filmes da Coreia do Sul de 2002
Filmes sobre pessoas com paralisia cerebral
Filmes dirigidos por Lee Chang-dong
Filmes ambientados em Seul
Filmes em língua coreana